A 2008-as GP2-szezon április 26-án, Barcelonában vette kezdetét, és szeptember 14-én Monzában végződött. A versenyzők bajnokságát az olasz Giorgio Pantano nyerte a brazil Bruno Senna és a szintén brazil Lucas di Grassi előtt.

Versenyzők és csapatok 

A hivatalos nevezési listát 2007. november 19-én tették közzé.

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Konstruktőrök versenye

Források

További információk 

 A bajnokság hivatalos honlapja

GP2 szezonok
Gp2